Willy-Brandt-Straße steht für:
 den östlichen Teilabschnitt der Ost-West-Straße in Hamburg; siehe Ost-West-Straße (Hamburg)#Östlicher Streckenabschnitt: Willy-Brandt-Straße
 einen Teilabschnitt der Industriestraße Mitte in Salzgitter